Сезон 1999/2000 стал для Ювентуса 98-м в Чемпионате Италии. Клуб провел сезон гораздо лучше, чем предыдущий, заняв 2-е место, уступив Лацио. В кубках клуб не преуспел, вылетев на стадии 1/4 финала в Кубке Италии и на стадии 1/8 финала в Кубке УЕФА, но зато выиграв Кубок Интертото.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:35.000.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:38.950.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки:35.000.000

Общая прибыль:38.950.000

Разница:3.950.000

Соревнования

Серия А

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Кубок Интертото

3-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки